CWA – Centrum Wyszkolenia Artylerii
 
 Crime Writers' Association – organizacja przyznająca nagrodę Złoty Sztylet
 Klasa W Virginis – Gwiazdy typu W Virginis